Bugette est un nom de famille notamment porté par :

 Antoinette Bugette, née Hobeniche (1825-1902), photographe française ;
 Louis Bugette (1904-1975), acteur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de nom de famille